Guma může být:

 pružný materiál – synonymum pro pryž
 běžný výraz pro výrobky z pryže:
 mazací guma
 skákací guma
 zavařovací guma
 oděvní guma
 pneumatika
 prezervativ
 šťáva z kůry některých druhů stromů; klovatina
 arabská guma – klovatina ze stromu Acacia vera
 žvýkací guma, žvýkačka – žvýkací sladkost vyrobená z přírodních gum
potravinové aditivum; guma guar

Podobný výraz:
 gumma – nerakovinný novotvar způsobovaný syfilidou.

Další významy 
 přezdívka pro Vladimíra Kulhánka nebo Jiřího Šlégra
 hanlivý či pejorativní výraz pro vojáka z povolání

Externí odkazy